Fernandes kan som auktorsförkortning betyda:

 Abílio Fernandes
 Daniel S. Fernandes
 Helio de Queiroz Boudet Fernandes
 Ronaldo Fernandes
 Rosette Mercedes Saraiva Batarda Fernandes

Robotskapade auktorsförkortningar